Натуральне число 185
 185 рік до нашої ери
 185 рік нашої ери